Атлантический дивизион:

 Атлантический дивизион (НХЛ)
 Атлантический дивизион (НБА)